Corduba steht für:
 Handelsstadt in der römischen Provinz Hispania Baetica; heute: Córdoba
 der danach benannte Asteroid (365) Corduba